Опудало у сільському господарстві — антропоморфна конструкція зі шматків старого одягу, начиненого соломою, целофану тощо на дерев'яному, металевому або іншому каркасі, яке традиційно встановлюють у садках і на городах для відлякування шкідників — наприклад, птахів. Часто у конструкції використовують елементи, що створюють значний шум навіть при незначному вітрі.
 Опудало у логіці — різновид логічної хиби.
 Опудало у таксидермії — музеєфіковані рештки тварин, (зокрема — мисливські трофеї). Набита тирсою, соломою і т. ін. шкура тварини, що відтворює її зовнішній вигляд.

У мистецтві 
 «Опудало» () — американська короткометражна кінокомедія Бастера Кітона 1920 року.
 «Опудало» () — американський фільми Джеррі Шацберґа 1973 року.
 «Опудало» () — російський фільм-драма Ролана Бикова 1983 року.